Hayter est un nom propre.

Patronyme 

 Charles Hayter (1761-1835), peintre anglais ;
 David Hayter (1969-), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Dianne Hayter, baronne Hayter de Kentish Town (1949-), femme politique britannique ;
 Ethan Hayter (1998-), coureur cycliste britannique ;
 George Hayter (1792-1871), peintre anglais ;
 Georges Albert Bazaine-Hayter (1843-1914), général français ;
  (1825-1898), ingénieur britannique ;
 , musicien britannique ;
 James Hayter (1907-1983), acteur britannique ;
 James Hayter (1979-), footballeur anglais ;
 John Hayter (1800–1895), peintre anglais ;
 Leo Hayter (2001-), coureur cycliste britannique ;
 Sparkle Hayter (1958-), femme de lettres et journaliste canadienne, auteure de roman policier ;
 Stanley William Hayter (1901-1988), peintre non figuratif britannique ;
  (1792-1878), homme politique britannique.

Toponyme 

 Hayter, hameau situé dans la province canadienne d'Alberta.